Локомотивите серия 26.00, доставени в периода 1901 – 1909 г. са първата голяма серия еднотипни локомотиви в БДЖ. Преди 1936 г. са носили номерата 320 – 372, а първите 24 броя и номера 71 – 94.

Локомотивите са модерни за времето си и са дълги години основна товарна серия за БДЖ. Поради простото си устройство и здрава конструкция те се задържат във влакова работа до 1950 – 52 г. Работили са по цялата железопътна мрежа, като след 1948 г. преминават основно в маневрена работа. Работят до 1963 г. в БДЖ, когато последният локомотив (26.03) е предаден на външно промишлено предприятие.

През 1968 г. от предадените преди това на ДМЗ „Ленин“ – Перник (съвременното „Стомана индъстри“ АД) – локомотив 26.26 и е върнат на БДЖ. През 1972 г. е върнат и локомотив 26.19 от ДЦЗ „Вулкан“ – Димитровград. Локомотивите са запазени за музейната колекция на БДЖ.

Експлоатационни и фабрични данни за локомотивите серия 26.00

Литература 
 Димитър Деянов, Антоанета Борисова: Тракционният подвижен състав на БДЖ, т. 1, София (1972);
 Димитър Деянов: Тракцията в БДЖ 1866 – 1946, София (1988);
 Димитър Деянов: Локомотивното стопанство на БДЖ 1947 – 1990, София (1993).

Бележки 

Локомотиви в БДЖ
Локомотиви